Команешти има више значења:

 Команешти
 Команешти (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Команешти, насеље у округу Бакау у Румунији
 Команешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Команешти (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Команешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Команешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Команешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Команешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Команешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији